Auguste Cuénod, ophtamologiste suisse
Caroline Cuénod, réalisatrice suisse et danoise
Hugues Cuénod, ténor suisse
Jean-Noël Cuénod, journaliste, écrivain et poète suisse
Jules Cuénod, musicien et compositeur suisse